Doty bezeichnet:
 (9721) Doty, Asteroid des Hauptgürtels

Doty ist der Familienname folgender Personen:

 Al Doty (* 1945), US-amerikanischer Politiker
 Douglas Doty (1874–1935), US-amerikanischer Drehbuchautor
 James Duane Doty (1799–1865), US-amerikanischer Politiker
 Kathryn Adams Doty (1920–2016), amerikanische Schauspielerin und Schriftstellerin
 Mark Doty (* 1953), US-amerikanischer Poet
 Paul M. Doty (1920–2011), US-amerikanischer Chemiker

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Doty (Michigan), im Alger County
 Doty (Nebraska), im Boyd County – nicht mehr existent
 Doty (Texas), im Orange County
 Doty (Washington), im Lewis County
 Doty (Town), Town(ship) im Oconto County, Wisconsin
 Doty Springs, im Attala County, Mississippi

im NRHP gelistete Objekte:
 Doty Bridge, in Doty, Washington, ID-Nr. 82004260
 Doty Island (47-WN-30), in Menasha, Wisconsin, ID-Nr. 85001368
 Doty Island Village Site, in Neenah, Wisconsin, ID-Nr. 95001552

Siehe auch:
 Doti
 Dotti